La comedia erótica mexicana, también conocida como sexicomedia, es un género cinematográfico propio del cine mexicano, que floreció en los años ochenta y principios de los noventa. Se reconoce como un conjunto de obras cinematográficas de relativamente bajo presupuesto y no necesariamente de gran calidad, su tono sexual y pícaro, aunque no particularmente explícito, y por el manejo del lenguaje en doble sentido, conocido en México como el «albur». Tuvo un enorme éxito de taquilla, aunque es considerado como la época de más baja calidad de la cinematografía mexicana.

Origen

La comedia erótica mexicana puede ser considerada como una mezcla entre el cine de comedia con el cine erótico convencional.

A partir de la segunda mitad de los años sesenta, el cine mexicano se caracteriza por una decadencia de la producción nacional, sostenida únicamente por los delgados hilos de la denominada serie B, con películas de bajísimo presupuesto, rápida manufactura y una temática sexual. La industria cinematográfica nacional de los años ochenta sufrió una crisis como resultado de la reducción drástica del apoyo estatal. Si bien, las Sexicomedias sostuvieron la poca industria que quedaba, e incluso la desarrollaron muy puntualmente, fueron un arma de doble filo para el cine nacional, ya que provocó una decepcionante caída de la calidad cinematográfica en el país.

Esto, en contraste con las plausibles cintas realizadas durante el período de Echeverría, en el cual el cine de protesta mostraba la penosa situación nacional de la época. A diferencia de otros países que también han tenido producciones masivas de películas serie B, México realizó únicamente este tipo de cine por casi veinte años, lo que demeritó su estatus a nivel nacional e internacional, obteniendo un terrible desprestigio que todavía a la fecha le ha costado recuperar. La credibilidad en el país del cine nacional es resultado, en parte, de toda esta época. Parece entonces casi inaudito que habiendo, en estas décadas, un nivel de censura altísimo en México, y en medio de una sociedad tan pudorosa y represiva -en los aspectos sexuales- se haya dado pie a la producción de películas en donde los desnudos frontales, las dobles sentidos, los títulos sugerentes y los albures fueran los protagonistas de estas historias banales. 

Las salas de cine se abarrotaban, quizá por la comedia, o más posiblemente porque por primera vez había producciones explícitas en los teatros nacionales. Curioso que ante el pudor de la audiencia, exista tanto público para estas producciones. A pesar de eso, las sexicomedias han sido casi completamente ignoradas por los historiadores y críticos del Cine Mexicano, descalificadas como demasiado malas para ser tomadas en serio.

Características
El género tiene como su base principal la famosa «picardía mexicana», consistente en crear situaciones graciosas e hilarantes en momentos incómodos, inesperados y mayoritariamente con referencias verbales sexuales (nunca explícitas). Con estas cintas, además se develan ciertas esperanzas, sueños y características de los varones mexicanos: el anhelado triunfo de la clase media y media baja, la astucia como la mejor cualidad de cualquier varón, la belleza femenina mexicana (voluptuosa y sensual) que eventualmente le dará al varón la vida que espera y desea, el deseo como el motivo para seguir adelante en la vida; la sexualidad como el motor para la felicidad —aunque sea efímera y fugaz—; la galantería como la cualidad mejor vista en el varón mexicano.

Esta revolución cinematográfica industrial del país, que realmente fue un parteaguas en lo que a taquilla e ingreso se refiere, tiene ciertas características que lo hacen perfectamente identificable.

Elementos del género

 Reparto constante y reconocible: Una serie de actores, principalmente provenientes del teatro de vodevil, se volvieron íconos de la industria en estas décadas. Comediantes como Pedro Weber "Chatanuga", Alfonso Zayas, Rafael Inclán, Carmen Salinas y otros, serán recordados en la historia del cine mexicano. 

 Pobres diablos: Los personajes principales, siempre son hombres en desgracia, desdicha y sin futuro. Hombres de clase media y media baja, que tienen que luchar para salir adelante. Su astucia, simpatía y encanto natural serán sus fieles compañeros para librar cualquier situación. 

 Mujeres: Ellas serán el blanco de los deseos, anhelos e ilusiones de todos los hombres, pero al mismo tiempo, pueden convertirse en las razones de los nudos de conflicto de la película. Entre las más recordadas actrices y vedettes que participaron como figuras centrales en el género se encuentran Sasha Montenegro, Angélica Chain, Lyn May, Lina Santos etc.

 Un hombre afeminado: En muchas de las cintas debe existir un personaje masculino que representa a un homosexual con deseos de encontrar también a su hombre ideal en alguno de los "caballeros" que acuden a los bares.

 El gigoló: Generalmente hay un personaje masculino que es capaz de hacer realidad todos los sueños sexuales de las mujeres de la trama. 

 Desnudos frontales: No hay sexicomedia si no hay al menos un desnudo total frontal de al menos alguna de las actrices. 

 Secuencias de sexo: Si bien, el sexo nunca es explícito ni total, se da a entender de diversas formas. El cine erótico mexicano no llega ni remotamente a la pornografía y se abstiene totalmente de mostrar las partes sexuales del varón (como el pene o las nalgas), pero siempre hallará la forma de mostrar los pechos y las nalgas de la mujer. El acto sexual queda sugerido aunque solo sea a través de un "chascarrillo" audiovisual.

 Albures y dobles sentidos: Este es el componente esencial de toda sexicomedia; son chistes y comentarios que deben ser malinterpretados para poder generar la risa esperada.

 Un título sugerente: Hacen referencia al medio donde se desenvuelven los personajes o sus oficios. Generalmente también manejaban el doble sentido. Ejemplos como El día de los albañiles, Los verduleros, Los albureros, La pulquería entre otros.

Principales figuras

Comediantes

 Alfonso Zayas
 Carmen Salinas
 Héctor Suárez
 César Bono
 Lalo "El Mimo"
 Polo Polo
 Luis de Alba
 Manuel "Flaco" Ibáñez
 Maribel Fernández
 Pedro Weber "Chatanuga"
 Polo Ortín
 Rafael Inclán
 Raúl Padilla "Chóforo"
 Roberto "el Flaco" Guzmán
 Tun Tun
 Alejandra Meyer
 Charly Valentino
 Susana Cabrera
 Víctor Manuel El Guero Castro
 Alberto "Caballo" Rojas

Actores
 Andrés García
 Jorge Rivero
 Jaime Moreno
 Hugo Stiglitz
 Gerardo Zepeda

Actrices y vedettes
 Sasha Montenegro
 Angélica Chain
 Isela Vega
 Lyn May
 Lina Santos
 Maribel Guardia
 Lorena Herrera
 Felicia Mercado
 Olivia Collins
 Azela Robinson
 Isaura Espinoza
 Elizabeth Aguilar
 Ana Luisa Peluffo
 Jacaranda Alfaro
 Rebeca Silva
 Michelle Mayer
 Sonia Infante
 Yolanda Liévana
 Wanda Seux
 Grace Renat
 Rossy Mendoza
 Princesa Yamal
 Princesa Lea
 Gloriella
 Rosario Escobar
 Yirah Aparicio
 Maricarmen Resendez

Véase también
Cine de ficheras
Cine de rumberas

Referencias

Enlaces externos
 Sexicomedias en la página del Cine Mexicano del ITESM
 Morelia Film Festival: Sexicomedias: ¿el cine de la crisis?
 Leyendas de la época de oro de las sexicomedias mexicanas 

Cine de México
Cine erótico
Comedia cinematográfica